Турнір Віяреджо, повна назва Світовий турнір з футболу у Віареджо (), також званий Кубок Карнавалу () — молодіжний футбольний турнір, організований Центром молодих футболістів A. S. D. Віареджо, в якому беруть участь молодіжні команди зі всього світу. Турнір проводиться з 1949 року. Він офіційно визнаний ФІФА, УЄФА, національним олімпійським комітетом Італії і італійською федерацією футболу.

Переможці

Статистика перемог

Посилання 
 Офіційний сайт
 Історія турніру

Міжнародні клубні футбольні змагання у Європі